Обитель может означать:
 Обитель, монастырь
 «Обитель» — исторический роман Захара Прилепина (2014).
 «Обитель» — российский восьмисерийный фильм режиссёра Александра Велединского (2021), снятый по роману.

См. также